Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo Apostoli a Ostellato
 Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo Apostoli a Massa Carrara
 Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo Apostoli a Camugnano

Pagine correlate 
 Chiesa di San Cristoforo
 Chiesa di San Giacomo